Чемпионат Европы по фигурному катанию 1983 года проходил с 1 по 6 февраля 1983 года в Дортмунде (ФРГ). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель ФРГ Норберт Шрамм. У женщин победила представительница ГДР Катарина Витт. Среди пар победу вновь одержали представители ГДР Сабине Бэсс и Тассило Тирбах, в танцах чемпионами Европы стали представители СССР Наталья Бестемьянова и Андрей Букин.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Дортмунде
1983 год в фигурном катании
Спорт в Германии в 1983 году
Европа
Февраль 1983 года
Чемпионаты Европы в ФРГ
Чемпионаты Европы в 1983 году